El término Velayos puede hacer referencia a:

Municipios 
 Velayos, municipio de la provincia de Ávila, Castilla y León, España.

Localidades 
 Velayos, localidad del municipio de Pelayos, en la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
 Torre de Velayos, localidad del municipio de Berrocal de Huebra, en la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.

Autores de nombres científicos 
 Velayos - Mauricio Velayos Rodríguez 1955-